Air Italy (2005), Italiaanse luchtvaartmaatschappij tussen 2005 en 2013
 Air Italy (2018), Italiaanse luchtvaartmaatschappij sinds 1963, voorheen Meridiana